Belgium
 Neundorf, a Belgium német nyelvközösségéhez tartozó Sankt Vith része

 Csehország
 Nová Ves, német nevén Neundorf, Libereci járás

 Lengyelország
 Nowa Wieś, német nevén Neundorf, Alsó-sziléziai vajdaság

 Németország
 Neundorf (bei Lobenstein), Türingia
 Neundorf (Saale-Orla-Kreis), Türingia
 Neundorf, Szász-Anhalt
 Neundorf auf dem Eigen, a szászországi Herrnhut városrésze
 Neundorf, a bajorországi Aurachtal városrésze
 Neundorf, a türingiai Harth-Pöllnitz része
 Neundorf, a felső-frankföldi Mitwitz része
 Neundorf, a szászországi Pirna városrésze
 Neundorf, a szászországi Plauen városrésze
 Neundorf, a türingiai Schalkau része
 Neundorf, a bajorországi Sugenheim része
 Suhler Neundorf, a türingiai Suhl egyik kerülete
 Neundorf, a szászországi Thermalbad Wiesenbad része
 Neundorf, a bajorországi Weitramsdorf része

Hasonló névvel lásd még
 Neuendorf (egyértelműsítő lap)